|-
| 183001 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183002 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183003 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183004 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183005 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183006 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183007 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183008 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183009 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183010 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183011 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183012 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183013 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183014 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183015 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183016 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183017 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183018 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183019 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183020 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183021 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183022 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183023 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183024 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183025 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183026 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183027 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183028 - || || 13 d'agost de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 183029 - || || 14 d'agost de 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 183030 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183031 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 183032 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183033 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183034 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183035 - || 2002 QY || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183036 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183037 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183038 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183039 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183040 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 183041 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 183042 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 183043 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183044 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183045 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183046 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183047 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183048 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183049 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183050 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183051 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183052 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183053 - || || 16 d'agost de 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 183054 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183055 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183056 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183057 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183058 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183059 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183060 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183061 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183062 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183063 - || || 17 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183064 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183065 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 183066 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 183067 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183068 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183069 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183070 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183071 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183072 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183073 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183074 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183075 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183076 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183077 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183078 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183079 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183080 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183081 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183082 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183083 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183084 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183085 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183086 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183087 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183088 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183089 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183090 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183091 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183092 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183093 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183094 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183095 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183096 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183097 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183098 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183099 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183100 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3